Pran Nath ist der Name folgender Personen:

* Pran Nath (Musiker) (1918–1996), indischer Musiker
 Pran Nath (Physiker) (* 1939), indisch-US-amerikanischer Physiker